Con el corazón en la mano es el nombre de la cuarta producción musical de la banda mexicana de música cristiana, Rojo, su cuarto álbum de estudio. Fue lanzado el 14 de mayo de 2007.

Solo Tú 

Su primer sencillo, "Solo Tú", fue lanzado antes del disco; y el video musical alcanzó a estar en el top 10 del sitio de videos más popular del internet: Youtube. La canción fue galardonada en los Premios Arpa como la canción del año.

Lista de canciones 
 "Solo Tú" - 4:20
 "Me Amas Igual" - 3:20
 "Te Quiero, Te Quiero" - 4:13
 "No Me Soltaras" - 5:00
 "Eres (Mi Pasión y Mi Confianza)" - 3:35
 "Te Daré Solo Lo Mejor" - 3:26
 "¿Dónde?¿Cómo?" - 3:48
 "Quiero Darte mis Manos" - 4:36
 "Mi Existir" - 3:21
 "Feliz" - 3:26
 "Intimidad (Como te Deseo)" - 4:22
 "Por Conocerte" - 3:04
 "Tu Eres mi Dios" - 4:59
 "Eres Todopoderoso" - 4:15
 "Yo Soy la Revolución" - 4:39
 "Mensaje" - 
 "Instrumental" -

Latin Grammy 
"Con el corazón en la mano", fue nominado a los Premios Grammy Latinos 2007 como mejor álbum de música cristiana en español, esto significó la tercera nominación de la banda a los Premios Grammy Latinos.

La banda promocionó el disco durante el 2007 y 2008 con su gira Con el Corazón Tour.

Referencias 

Álbumes de México de 2007
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo